Jacobsen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hermann Johannes Heinrich Jacobsen
 Hans Jacobsen